Egan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Egan Township (North Dakota)
 Egan Township (South Dakota)